Jan Przypkowski – imię i nazwisko 2 osób:
 Jan Przypkowski (ok. 1520- ok. 1606) – działacz ariański, ojciec Mikołaja i Jana
 Jan Przypkowski (ok. 1568-1631/2) – syn Jana, brat Mikołaja, podsędek ziemski zatorski, działacz kalwiński